est la formule brute de plusieurs isomères.

 Ester
 acétate de glycéryle (mono acétate), numéro CAS 
 diméthoxyacétate de méthyle, numéro CAS 

 Désoxyose
 désoxyribose, numéro CAS 
 5-déoxy-D-ribose, numéro CAS 
 2-déoxy-L-ribose, numéro CAS 

 Acide carboxylique
 acide diméthylolpropionique ou dmpa, numéro CAS 

nl:C5H10O4